Revèst d'Aubion (en francès Revest-du-Bion) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Péruwelz

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença